Wszystkie poranki świata – film z 1991 roku w reż. Alaina Corneau
 Wszystkie poranki świata – powieść Pascala Quignarda, będąca podstawą dla filmu